Ocurrieron varias batallas en Aduatuca:

 Batalla de Aduatuca, ocurrida en 57 a. C., marca el fin de la rebelión belga contra Julio César.
 Batalla de Aduatuca, ocurrida en 55 a. C., entre la coalición de los usípetes y los tecnetos y Julio César.
 Batalla de Aduatuca, ocurrida en 54 a. C., entre Quinto Tulio Cicerón, lugarteniente de Julio César, y Ambíorix, jefe galo.